Horseshoe Bend ("ansa a ferro di cavallo" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
Horseshoe Bend – meandro del fiume Colorado in Arizona
Horseshoe Bend – città della Contea di Izard, Arkansas
Horseshoe Bend – città della Contea di Boise, Idaho